Daniel Giger, escrimeur suisse né en 1949.
Daniel Giger, joueur suisse de hockey sur glace né en 1974.